Марко Белокио () е италиански режисьор, сценарист и актьор.

Биография 
Той е роден на 9 ноември 1939 година в Бобио, Емилия-Романя. Започва да режисира в средата на 60-те години и става известен с радикалните политически послания на филмите си. По това време той членува в италианска маоистка организация, но по-късно заема по-умерени политически позиции. За филма си „Китай е близо“ („La Cina è vicina“, 1967) получава специалната награда на журито на Фестивала във Венеция, а през 2011 година е награден отново там със „Златен лъв“ за цялостно творчество.

Избрана Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Италиански режисьори
Италиански сценаристи
Италиански актьори и актриси
Емилия-Романя